Großkurth ist der Familienname folgender Personen:
 Ferdinand Großkurth (1802–1877), deutscher Gutspächter und Politiker
 Jürgen Großkurth (* 1949), deutscher Schriftsteller, Dichter, Lyriker und Autor
 Kurt Großkurth (1909–1975), deutscher Schauspieler und Sänger
 Ulli Wittich-Großkurth (* 1932), deutsche Keramikerin
 Wilhelm Großkurth (1808–1875), deutscher Politiker.

Siehe auch:
 Großcurth
 Groscurth
 Groskurt
 Groskurd